

Населені пункти та їхні частини
 Радкув — місто в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Радкув — гміна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Радкув — гміна в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Радків (Радкув) — село в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Радкув — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Радкув — частина села Бихавка-Перша в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки